Aeroporto di Trapani-Birgi – aeroporto militare, aperto al traffico civile, con sede nel comune di Misiliscemi (TP). Fu inaugurato negli anni 1960.
Aeroporto di Trapani-Chinisia – aeroporto militare e civile, aperto alla fine degli anni 1930 e dismesso negli anni 1960.
Aeroporto di Trapani-Milo – aeroporto militare usato dalla fine degli anni 1920 al 1949, successivamente base dell'Agenzia Spaziale Italiana dal 1976 al 2010.